O LeoCAD é um programa de CAD que utiliza a biblioteca LDraw para a criação de modelos LEGO.

Características 
As principais características do programa são:

 opera em ambientes Microsoft Windows e Linux;
 possui uma ferramenta específica para a criação de minifigs;
 permite uma visão da construção do modelo em 3D, facilitando o posicionamento das peças;
 cria animações simples;
 suporta OpenGL;
 exporta imagens no formato 3D.

Entre as críticas formuladas ao programa, destacam-se:

 apresenta uma curva de aprendizagem mais acentuada, em relação a outros programas similares;
 ausência de teclas de atalho para opções das barras de ferramentas;
 ausência de opções complementares de valores da ferramenta "Snap";
 necessidade de importação da biblioteca LDraw, com mais ampla gama de peças.

Ligações externas 
 

Editores de imagem tridimensional
Lego